Barel ist der Familienname folgender Personen: 
 Fabien Barel (* 1980), französischer Mountainbikefahrer
 Inka Victoria Barel, siehe: Inka Victoria Groetschel, deutsche Schauspielerin 
 Olesja Iwanowna Barel (* 1960), sowjetische Basketballspielerin
 Robert Alexander Barel (* 1957), niederländischer Triathlet

Barel heißt der Ort 
 Barel (Dötlingen), Ortsteil der Gemeinde Dötlingen in Niedersachsen 

Siehe auch:
 Bareler Moor
 Barrel